Minis ist der Familienname folgender Personen:

 Cola Minis (1912–1988), niederländischer Germanist und Mediävist
 Hadewych Minis (* 1977), niederländische Schauspielerin und Sängerin